Decade of Aggression — двойной концертный альбом группы Slayer, вышедший в 1991 году на лейбле Def American. Диск записывался в октябре 1990 года совместно с продюсером Риком Рубином. Альбом занял 55 строчку в хит параде Billboard 200.

Отзывы

Список композиций

Стандартное издание

Диск № 1 
Все песни записаны во Флориде 13 июля 1991 года.

Диск № 2

Специальное издание

Диск № 1

Диск № 2

Участники записи 
 Том Арайа — бас, вокал
 Джефф Ханнеман — гитара
 Керри Кинг — гитара
 Дэйв Ломбардо — ударные
 Рик Рубин — продюсер

Примечания

Ссылки 
 Decade Of Aggression Live на discogs.com

Альбомы Slayer
Концертные альбомы 1991 года
Альбомы, спродюсированные Риком Рубином
Альбомы American Recordings